Лилия Ефимовна Зильберштейн (род. 19 апреля 1965, Москва) — советская и германская , музыкальный педагог.

Биография 
В 1972—1984 гг. училась в школе имени Гнесиных у Ады Моисеевны Трауб (окончила с золотой медалью). В 1988 г. окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (класс А. Саца).

С 1990 г. живёт в Германии. Преподаёт в Гамбургской высшей школе музыки и театра.

Семья 
Муж — Александр Герценберг;
дети — Даниил (род. 1991), Антон (род. 1996).

Творчество 
Выступает с сольными концертами в странах Европы, в Израиле, России, США; с Берлинским симфоническим оркестром; с дирижёрами Клаудио Аббадо, Александром Дмитриевым.

Регулярные концерты в дуэте с Мартой Аргерих, Максимом Венгеровым.

Компакт-диски выступлений Л. Зильберштейн записаны Deutsche Grammophon, .

Награды и признание 
 Гран-при на Конкурсе пианистов им. Бузони (Больцано, 1987).

Ссылки 
 
 
 
 
 Лилия Зильберштейн - Московская филармония.

Выпускники школы имени Гнесиных
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Академические музыканты России
Преподаватели Гамбургской высшей школы музыки и театра
Музыканты России XXI века